УКВ — ультракороткие волны.
 УКВ () — универсальное координированное время, см. всемирное координированное время.